Зак Хе́мси (; 30 мая 1983, США) — американский музыкант, , ,  и .

Карьера 
Его работа была в значительной степени популяризирована благодаря использованию в фильмах и кинотрейлерах. Примечательным примером был «Трейлер 3» фильма 2010-го года «Начало», в котором было использовано его произведение «Mind Heist»; существует распространенное заблуждение, что часть этого трейлера была написана ​​Хансом Циммером, потому что Циммер написал официальный саундтрек к фильму. Также «Mind Heist» можно услышать во введении видеоигры «Madden NFL 12» и иногда композиция используется в шоу «America's Got Talent». Музыка Хемси также использовалась в трейлерах фильмов «Два ствола», «Город воров» и «Линкольн». Композиция «Vengeance» была в трейлере фильма «Великий уравнитель», в трейлере второго сезона телесериала HBO «Игра престолов» и трейлере для мини-сериала 21st Century Fox «», последний из которых транслировался во время Супербоула-2014.

Хемси начал свою карьеру в качестве композитора хип-хоп группы «Nine Leaves», где он также был одним из пяти лириков / MC. Он начал сольную карьеру в 2010 году с выпуском «Empty Room» и продолжал самостоятельно выпускать свои собственные студийные альбомы и синглы на Epic Music, все из которых имеют тенденцию сочетать элементы оркестровой музыки, хип-хопа, мирового инструментария и альтернативного рока. 

Хемси написал статьи по различным темам, которые он опубликовал в своем личном блоге «Thoughts & Ramblings». Среди тем статей ММА, рождение его ребенка и исследовательский документ о редкой инфекции GBS, которая может возникать у новорожденных.

Дискография 
Студийные альбомы
Empty Room (2010)
The Way (2011)
Ronin (2013)
Nomad (2016)

Мини-альбомы
Mind Heist (2011)
The Candidate (original score) (2011)
That Which You Seek (2012)

Синглы
Empty Room (Trailer Version) (2010)
R.E.F. (Warrior's Lullabye) (2010)
Lifespan (Resurrection) (2011)
Revelations (Remix) (2011)
Changeling (New Beginnings) (2011)
Finding Home (2012)
The Home Of A People (2012)

Бонусный контент
Empty Room (The Instrumentals) (2010)
The Way (Bonus Disk) (2011)
Ronin (Instrumentals) (2014)
Nomad (Instrumentals) (2017)

Видеоклипы
Waiting Between Worlds (2012)

Студийные альбомы (в составе «Nine Leaves»)
Nine Leaves (2006)
Peace In Death (2008)

Музыка в трейлерах

Примечания

Ссылки